Sofia Carlotta di Hannover (1662-1705) – prima regina di Prussia
 Sofia Carlotta di Baviera (1847-1897) – nata Duchessa in Baviera, fu duchessa d'Alençon per matrimonio
 Sofia Carlotta di Oldenburg (1879-1964) – nata duchessa di Oldenburg, fu principessa di Prussia per matrimonio
 Sofia Carlotta d'Assia-Kassel (1678-1749) – nobile tedesca, figlia del langravio Carlo I d'Assia-Kassel 
 Cristiana Sofia Carlotta di Brandeburgo-Bayreuth (1733-1757) – principessa tedesca, fu duchessa di Sassonia-Hildburghausen per matrimonio
 Sofia Carlotta di Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1743-1781) – nobile dell'Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym e principessa di Isenburg-Birstein
 Sofia Carlotta di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1722-1763) – principessa tedesca

Pagine correlate 
 Carlotta Sofia